Eoichneumonidae är en familj av steklar. Eoichneumonidae ingår i överfamiljen Ichneumonoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eoichneumonidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Eoichneumonidae